Il doppio del torneo di tennis Genoa WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Mike Cahill e Buster Mottram 6-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Balázs Taróczy /  Tim Wilkison (quarti di finale)

 Mike Cahill /  Buster Mottram (finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Genoa WCT 1982